Název Dolní Poříčí mají dvě sídla:
 Dolní Poříčí (Křetín) – část obce Křetín v okrese Blansko
 Dolní Poříčí (Horní Poříčí) – část obce Horní Poříčí v okrese Strakonice